Ranafier ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Ranafier (1846–1930), deutscher Eisenbahningenieur und Oberbaurat
 Hedwig Ranafier-Bulling (1882–1961), deutsche Malerin, Schwiegertochter von Heinrich Ranafier